Нгуни:
 Нгуние (провинция) — провинция в Габоне.
 Нгуни (группа народов) — группа родственных народов в Южной Африке, включает: зулусов, коса, ндебеле (матабеле), нгони и свази.
 Нгуни (языки) — подгруппа языков группы банту, распространены среди народов нгуни в Южной Африке.
  — река в центрально-западной части Габона, протекает в основном по территории одноимённой провинции.
  — южноафриканская коренная порода домашних быков.